Франц Елачич, Иелачич или Йеллачич: Елачич, Франц (1746—1810) — австрийский военный, фельдмаршал-лейтенант, сын фельдмаршал-лейтенанта Йосипа Елачича.
 Елачич, Франц-Лука (XVIII век) — российский военный лекарь.
 Елачич, Франц Осипович (1808—1888) — российский хирург, профессор Казанского университета.